Рувр () — название нескольких коммун во Франции:

 Рувр — в департаменте Кальвадос;
 Рувр — в департаменте Сена и Марна;
 Рувр — в департаменте Эр и Луар.